La farine est une poudre obtenue en broyant et en moulant des céréales ou d'autres produits alimentaires solides, souvent des graines. 

  ( - ), musicien suisse. 
 Philippe Farine (1917-2006), homme politique français.
 D’où le square Philippe-Farine.  
 Pierre Farine (1940- ), prélat catholique suisse.
 Pierre Joseph Farine du Creux (1770-1833), général français. 
  (1987- ), joueur de basketball canadien. 

 Le pont de Farine (Мучной мост) est un passerelle piétonnière qui enjambe le canal Griboïedov à Saint-Pétersbourg. Son nom provient des entrepôts de farine qui se trouvaient à proximité au  et qui donnèrent son nom à l’allée de Farine, adjacente.
 Le square Philippe-Farine est un espace vert du   de Paris.

Voir aussi